Натуральне число 1883
 1883 рік до нашої ери
 1883 рік нашої ери